Issaguen, une commune rurale du Nord du Maroc (anciennement nommée Achaken), disposant d'un centre du même nom.
 Issaguen, un village du centre du Maroc, dans le Souss, faisant partie de la commune rurale de Sidi Abdallah El Bouchouari, dans la province de Chtouka-Aït Baha (ancienne région administrative : Souss-Massa-Drâa ; actuelle : Souss-Massa).

Références 

Homonymie